Адамсвил има више значења:
 Адамсвил (Пенсилванија)
 Адамсвил (Алабама)
 Адамсвил (Охајо)
 Адамсвил (Тенеси)